Boston Medical Group (BMG) es un grupo de clínicas de Salud Sexual Masculina con presencia a nivel mundial, especializadas en investigación y tratamientos para disfunciones sexuales masculinas tales como:
Disfunción Eréctil, Eyaculación Precoz y falta de deseo sexual (Deseo Sexual Hipoactivo o Síndrome de Deficiencia Androgénica). Con más de 20 años de trayectoria en 9 países del mundo: México, España, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil, Canadá y Alemania.

Boston Medical Group fue fundada en 1997 por Allan Hennings, actual presidente de la empresa y por Daniel Ha y Ramsay Sallis. 
La primera clínica se abrió en Guadalajara México 1997. Actualmente la oficina central del grupo está ubicada en Madrid, España. 

En 1998 se abrió en Argentina. En 2001 fue fundada la primera clínica en Brasil, en la ciudad de San Pablo. El grupo comenzó operaciones en España en el 2003 en Madrid, Barcelona y Sevilla. 

La clínica fue fundada en Colombia en el 2009, luego Perú en el 2013 y Ecuador en el 2019. En el 2020 se inauguraron las clínicas de Munich y Berlin en Alemania.  

La compañía cuenta hoy con más de 200 centros de atención.  

Su unidad de investigación se trasladó a Londres, Reino Unido en el 2019 y opera bajo el nombre Elexial Research.  

El grupo médico está especializado en la investigación y desarrollo de tratamientos para disfunciones sexuales masculinas como la disfunción eréctil, la eyaculación precoz, la curvatura peneana (enfermedad de La Peyronie) y la falta de deseo sexual masculina (deseo sexual hipoactivo).

Véase también 
Salud masculina
Página oficial de Boston Medical Group en México: https://bostonmedical.com.mx 
Página oficial de Boston Medical Group en España:https://www.bostonmedicalgroup.es
Página oficial de Boston Medical Group en Perú:https://bostonmedical.com.pe
Página oficial de Boston Medical Group en Argentina:https://www.bostonmedicalgroup.com.ar
Página oficial de Boston Medical Group en Colombia: https://bostonmedical.com.co
Página oficial de Boston Medical Group en Brasil: https://www.bostonmedicalgroup.com.br

Empresas multinacionales de salud